L'Ashtanga Yoga è un metodo di Yoga.

Questo antico metodo è caratterizzato da una sequenza di posizioni concatenate tra loro e sincronizzate con il
respiro. Il respiro unisce il corpo con la parte più profonda della mente - lo spirito - e lo spirito della pratica dell'Ashtanga è il respiro.

Acquisendo la capacità di un respiro lungo e profondo la mente diviene calma e concentrata, i pensieri si fermano e ciascun movimento fluisce gentilmente ed accuratamente da un asana all'altro. Quando respiro e movimento fluiscono senza sforzo ed in perfetta armonia, allora la pratica dell'Ashtanga Yoga trascende la consapevolezza e .

Yoga